Chevillard kan syfta på följande:
 Chevillard, Ain – en fransk kommun i departementet Ain

Personer
 Alexandre Chevillard – en fransk violoncellist (1811-1877)
 Camille Chevillard – en fransk dirigent och tonsättare (1859-1923)